Kabinett Kielsen steht für folgende Regierungen von Grönland:

 Kabinett Kielsen I (2014–2016)
 Kabinett Kielsen II (2016–2018)
 Kabinett Kielsen III (2018)
 Kabinett Kielsen IV (2018–2019)
 Kabinett Kielsen V (seit 2019)